Юрий Деревянко:
 Деревянко, Юрий Богданович (род. 1973) — украинский политик.
 Деревянко, Юрий Гаврилович (1912—1995) — инженер-судостроитель, Герой Социалистического Труда.
 Деревянко, Юрий Джанович (1960—2012) — советский и российский учёный, банкир, политик, промышленник.